Alessandro Sforza di Santa Fiora – cardinale italiano
 Bosio II Sforza di Santa Fiora – nobile e militare italiano
 Costanza Sforza di Santa Fiora – nobildonna italiana
 Federico Sforza di Santa Fiora, I principe di Genzano –  principe italiano
 Francesco Sforza di Santa Fiora –cardinale italiano
 Guido Ascanio Sforza di Santa Fiora – cardinale e patriarca cattolico italiano
 Mario II Sforza di Santa Fiora – nobile italiano
 Sforza Sforza di Santa Fiora – nobile e militare italiano
 Paolo I Sforza di Santa Fiora – nobile e militare italiano